Die Aircel Chennai Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2012 bis zum 6. Januar 2013 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Brisbane das Brisbane International sowie in Doha die Qatar ExxonMobil Open gespielt, die genau wie die Aircel Chennai Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Milos Raonic, der in diesem Jahr jedoch am Turnier in Brisbane teilnahm und dort bereits im Achtelfinale ausschied. In diesem Jahr schafften es der an Nummer Zwei gesetzte Serbe Janko Tipsarević und der Spanier Roberto Bautista Agut in den Final. Nach Verlust des ersten Satzes konnte der Serbe das Spiel noch drehen und gewann letztendlich deutlich mit 3:6, 6:1 und 6:3 und sicherte sich damit seinen viertel Einzeltitel auf der ATP Tour. Im Doppel gewann in diesem Jahr das französisch sprechende Duo, bestehend aus dem Franzosen Benoît Paire und dem Schweizer Stanislas Wawrinka. Sie siegten im Finale gegen das deutsche Duo Andre Begemann und Martin Emmrich deutlich in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:1. Für das Duo war es der erste gemeinsame Titel auf der ATP Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Aircel Chennai Open 2013 fand vom 29. bis zum 31. Dezember 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Aircel Chennai Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Chennai